Охай может иметь отношение к: 
 Охай, Григорий Ульянович (1917—2002) — советский лётчик-истребитель, участник Советско-финской, Великой Отечественной и Корейской войн. Герой Советского Союза. 
 Охай — город в штате Калифорния, США.